

Численность и расселение 
Батлухцы компактно проживают в  Шамильском районе, а также в равнинных районах (переселившийся в середине XX века) и городах Дагестана.
В Шамильском районе батлухскими сёлами являются: Нитаб, Куаниб, Голотль, Андых, Могох, Датуна, Верхний Батлух, Нижний Батлух, Заната, Ассаб и Хебда.

История

Язык 
Батлухский язык относится к южному диалекту аварского языка.

Примечания

Ссылки